św. Albert Wielki (zm. 1280) – niemiecki dominikanin, biskup Ratyzbony, Doktor Kościoła
 św. Brat Albert Chmielowski (1845-1916) – polski zakonnik, założyciel zgromadzenia albertynów
 św. Albert Hurtado Cruchaga (1901-1952) – chilijski jezuita

Zobacz też
 Błogosławiony Albert